Accord může být:

 Accord (software) – česká softwarová firma

Související články 
 Honda Accord – značka typu auta
 Accord (hudební nakladatelství) – polské hudební nakladatelství